La stagione 1994-95 degli Houston Rockets fu la 28ª nella NBA per la franchigia.

Gli Houston Rockets arrivarono terzi nella Midwest Division della Western Conference con un record di 47-35. Nei play-off vinsero al primo turno con gli Utah Jazz (3-2), nella semifinale di conference con i Phoenix Suns (4-3), nella finale di conference con i San Antonio Spurs (4-2), vincendo poi il titolo battendo nella finale NBA gli Orlando Magic (4-0).

Western Conference

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1994-1995 delle squadre di pallacanestro
1994-1995